Strobilurus est un nom scientifique construit à partir du latin strobilo (« pomme de pin »). Il a été donné à deux genres distincts :
 en zoologie : Strobilurus Wiegmann, 1834 est un genre de sauriens de la famille des Tropiduridae, ne comportant qu'une seule espèce reconnue ;
 en mycologie : Strobilurus Singer, 1962 est un genre de champignons de la famille des Physalacriaceae.

Homonymie de genre en biologie